Friday Island (en français ) est le nom de plusieurs îles :

 Friday Island, île de la Tamise située dans le Berkshire, en Angleterre ;
 Friday Island, île canadienne située en Colombie-Britannique ;
 Friday Island, île canadienne située en Ontario ;
 Friday Island, île australienne située en Australie-Occidentale ;
 Friday Island, île australienne située dans le Queensland.